Добруджа може да се отнася за:
 Добруджа, българска историко-географска област в България и Румъния;
 Добруджа (хляб), вид хляб произвеждан в България;
 Добруджа (отбор), български футболен отбор от Добрич.
 Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа“, добружански фолклорен ансамбъл;
 Радио „Добруджа“, регионално радио излъчвано от Добрич.
 Вестник „Добруджа“, основан в Бабадаг през Първата световна война и редактиран от мобилизирани в българската армия учители.
 Добруджа (София), орган на десницата в Съюза на добруджанските дружества, поддържащ присъединяването на Добруджа към България.

Източници